Pułki artylerii noszące numer „16”:

Wojska Polskiego:
 16 Pułk Artylerii Ciężkiej (1919-1920 → 16 dac → 8 pac)
 16 Pułk Artylerii Polowej (1920-1931 → 16 pal)
 16 Pomorski Pułk Artylerii Lekkiej (1932-1939)
 16 Pułk Artylerii Lekkiej (1945-1947 → 7/16 Pułk Artylerii Konnej)
 16 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (1944-1945)
 16 Samodzielny Pułk Artylerii OPK (1967)
 16 Morąski Pułk Artylerii Przeciwpancernej im. gen. Krzysztofa Arciszewskiego (1994-2001)
 16 Pułk Artylerii (1971-1992 → 16 pa) 
 16 Pomorski Pułk Artylerii im. gen. dyw. Emila Przedrzymirskiego-Krukowicza (od 1992)

Austro-węgierski:
 16 Pułk Artylerii Dywizyjnej (1894–1908) → Pułk Armat Polowych Nr 16 (1908–1917) → Pułk Artylerii Polowej Nr 16 (1917–1918)